Доморобники — робітники в галузі кустарного виробництва (доморобництва), а також будь-які аматори
 «Доморобники» (правильніше «Котушка») — фільм режисера Білла Фішмана